George Hall peut désigner :
 George Hall (1881-1965), 1 vicomte Hall, homme politique britannique ;
 George Hall (1916-2002), acteur canadien.